Lukaschenka ist der Familienname folgender Personen:

 Aljaksandr Lukaschenka (* 1954), faktischer Machthaber von Weißrussland
 Dsmitryj Lukaschenka (* 1980), Unternehmer und zweiter Sohn des faktischen weißrussischen Machthabers Aljaksandr Lukaschenka
 Halina Lukaschenka (* 1955), Ehefrau von Aljaksandr Lukaschenka und „First Lady“ Weißrusslands seit dem 20. Juli 1994
 Mikalaj Lukaschenka (* 2004), Sohn des faktischen weißrussischen Machthabers Aljaksandr Lukaschenka
 Wiktar Lukaschenka (* 1975), Politiker und ältester Sohn des faktischen weißrussischen Machthabers Aljaksandr Lukaschenka